HMS Triumph je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Triumph (1764) 
 HMS Triumph (1870) 
 HMS Triumph (1903) 
 HMS Triumph (N18) 
 HMS Triumph (R16) 
 HMS Triumph (S93) 

Triumph